Мария Чжао Го ( 婦趙郭瑪利, 1840 г., Чжаоцзя, провинция Хэбэй, Китай — 28 июля 1900 года, Чжаоцзя, провинция Хэбэй, Китай) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.

Биография 

Мария Чжао Го родилась в 1840 году в деревне Чжоцзя, провинция Хэбэй, Китай.

В 1899 году в Китае началось ихэтуаньское восстание боксёров, во время которого со стороны повстанцев стали жестоко преследоваться христиане. 28 июля 1900 года Мария Чжао Го вместе со своими дочерьми Марией Чжао и Розой Чжао пытались спрятаться от преследований повстанцев в колодце. Боксёры смогли достать их колодца и предложили им отречься от христианства. Мария Чжао Го вместе со своими дочерьми осталась верна своей вере, за что повстанцы отвели их на кладбище, где всех их убили.

Прославление 

Мария Чжао Го была беатифицирована 17 апреля 1955 года Римским Папой Пием II и канонизирована 1 октября 2000 года Римским Папой Иоанном Павлом II вместе с группой 120 китайских мучеников.

День памяти в Католической Церкви — 9 июля.

Источник 

 George G. Christian OP, Augustine Zhao Rong and Companions, Martyrs of China, 2005, стр. 88

Ссылки 
 Биография  — 

Католические святые
Святые Китая
120 китайских мучеников
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Пием XII